Чемпионат Европы по фехтованию 2014 — соревнование по фехтованию, которое проводилось 7—14 июня в Страсбурге, Франция, и стало 27-м по счёту. Было разыграно 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин. В личных соревнованиях поединок за третье место не проводится и бронзовая медаль присуждается обоим проигравшим полуфиналистам. Среди команд проводится бой за третье место. Турнир проводился по олимпийской системе.

Чемпионами Европы в индивидуальных соревнованиях стали: представитель Венгрии Андраш Редли (шпага), представитель Великобритании Джеймс-Эндрю Дэвис (рапира), представительницы Италии Бьянка Дель Карретто (шпага) и Элиза Ди Франчиска (рапира). Саблисты россиянин Алексей Якименко и украинка Ольга Харлан стали чемпионами Европы в пятый раз. В командных соревнованиях дважды побеждала Италия (мужская сабля и женская рапира), по одному разу Россия (женская сабля), Румыния (женская шпага), Франция (мужская рапира) и Швейцария (мужская шпага).

Расписание

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

Индивидуальная шпага 
Участвовало 89 спортсменов, среди них 4 россиянина — Антон Авдеев (5 место), Сергей Ходос (7 место), Павел Сухов (14 место), Сергей Бида (15 место).

Индивидуальная рапира 
Приняли участие 76 спортсменов, среди них россияне Алексей Черемисинов (2 место), Реналь Ганеев (9 место), Тимур Сафин (11 место), Дмитрий Ригин (12 место).

Индивидуальная сабля 
Выступали 58 спортсменов, среди них россияне Алексей Якименко (1 место), Вениамин Решетников (2 место), Камиль Ибрагимов (3 место), Илья Моторин (43 место).

Командная шпага 
Состязались 17 команд.

Итоговое положение

Командная рапира 
Приняли участие 14 команд.

Итоговое положение

Командная сабля 
Соревновались 12 команд.

Итоговое положение

Женщины

Индивидуальная шпага 
Приняли участие 72 спортсменки, среди них 4 россиянки — Любовь Шутова (6 место), Яна Зверева (7 место), Виолетта Колобова (9 место), Татьяна Гудкова (18 место).

Индивидуальная рапира 
Выступали 40 спортсменок, в том числе, россиянки Юлия Бирюкова (3 место), Лариса Коробейникова (8 место), Инна Дериглазова (10 место), Диана Яковлева (20 место).

Индивидуальная сабля 
Приняли участие 43 спортсменки, среди них россиянки Екатерина Дьяченко (2 место), Яна Егорян (6 место), Дина Галиакбарова (12 место), Софья Великая (20 место).

Командная шпага 
Состязались 14 команд.

Итоговое положение

Командная рапира 
Соревновались 8 команд.

Итоговое положение

Командная сабля 
Приняли участие 9 команд.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
Сайт чемпионата

Фехтование
Июнь 2014 года
Спорт во Франции в 2014 году
2014
Чемпионаты Европы во Франции
Международные спортивные соревнования в Страсбурге
Международные соревнования по фехтованию во Франции